KPD steht für:
 Kommunistische Partei Deutschlands, 1919 gegründet, 1946 in der Sowjetischen Besatzungszone in der SED aufgegangen, 1956 in der Bundesrepublik Deutschland verboten
 Kommunistische Partei Deutschlands (1990), 1990 in der DDR gegründet

kpd steht für:
 Koba (Sprache) (ISO-639-3-Code), malayo-polynesische Sprache auf den Aru-Inseln, Indonesien

Siehe auch:
 KPD/AO, siehe Kommunistische Partei Deutschlands (Aufbauorganisation)
 KPD/ML, siehe Kommunistische Partei Deutschlands/Marxisten-Leninisten

Abkürzung